Die Cymru Premier 2019/20 war die 28. Spielzeit der höchsten walisischen Spielklasse im Männerfußball. Bis 2019 wurde die Liga als Welsh Premier League bezeichnet. Sie wurde am 16. August 2019 eröffnet. Die letzten Spiele fanden am 6. März 2020 statt. Wegen der COVID-19-Pandemie im Vereinigten Königreich wurden die Saison am 19. Mai 2020 für beendet erklärt. Titelverteidiger war der New Saints FC.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten zunächst in einer Hin- und einer Rückrunde je zweimal gegeneinander an, so dass jeder Verein 22 Spiele absolvierte. Anschließend wurde die Liga geteilt, wobei die sechs bestplatzierten Teams um die Meisterschaft und internationale Startplätze und die sechs am schlechtesten platzierten Mannschaften gegen den Abstieg spielten. In diesen geteilten Runden sollten die Teams wieder je zweimal gegeneinander antreten. Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen.

Der Meister nimmt an der Qualifikation zur Champions League 2020/21 teil. Die Teams auf den Plätzen Zwei bis Vier sind in der Qualifikation zur Europa League 2020/21 startberechtigt. Die beiden letzten Teams der Abstiegsrunde stiegen ab. Die geplanten Play-off zum Saisonabschluss wurden wegen des Abbruchs gestrichen.

Wegen der teilweise unterschiedlich absolvierten Spiele zum Zeitpunkt des Abbruchs wurde die Rangliste der Meister- und Abstiegsrunde nach den erzielten Punkten pro Spiel erstellt.

Vorrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielten gegen den Abstieg. Zu bemerken ist, dass in den einzelnen Gruppen die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen wurde.

Tabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichten die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal ging.

Abschlusstabelle 
!!Quotient
||2,15
||2,00
||1,88
||1,68
||1,46
||1,40

Platzierungskriterien: 1. Punktedurchschnitt – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Siege

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Mannschaften auf dem elften und zwölften Platz stiegen in die zweite Liga ab.

Abschlusstabelle 
!!Quotient
||1,40
||1,40
||1,04
||0,84
||0,72
||0,65

Platzierungskriterien: 1. Punktedurchschnitt – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Siege

Kreuztabelle

Torschützenliste

Vorrunde

Endrunde

Gesamt

Weblinks 
 Offizielle Website
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20